Fraccaroli ist der Name von

 Innocenzo Fraccaroli (1805–1882), italienischer Bildhauer
 Rifugio Mario Fraccaroli (Fraccaroli-Hütte), Schutzhütte in den Vizentiner Alpen